Jean Geoffroy ist der Name folgender Personen:

* Jean Geoffroy (Maler) (1853–1924), französischer Maler und Illustrator
 Jean Geoffroy (Musiker) (* 1960), französischer Perkussionist, Marimbaspieler und Arrangeur 
 Jean-Baptiste Geoffroy (1601–1675), französischer Komponist 
 Jean-Baptiste Lislet Geoffroy (1755–1836), französischer Astronom, Botaniker und Kartograf 
 Jean-Marie Geoffroy (1813–1883), französischer Schauspieler 
 Jean-Nicolas Geoffroy (1633–1694), französischer Komponist

Siehe auch:
 Johann Gottfried Schweighäuser (Jean Geoffroy Schweighaeuser; 1776–1844), elsässischer Altphilologe, Archäologe und Kunsthistoriker